Потайчук:

 Потайчук, Андрей Александрович (род. 1970) — российский хоккеист.
 Потайчук, Дмитрий Сергеевич (род. 1989) — российский хоккеист.